Genavensia är ett släkte av kvalster. Genavensia ingår i familjen Ceratokalummidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Genavensia